Avenida de Guadalajara (straat) - straat in Madrid
 Avenida de Guadalajara (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat